Levoncourt (Haut-Rhin)
 Levoncourt (Meuse)